Зіна Гаррісон-Джексон була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Мередіт Макґрат виграла титул, перемігши у фіналі Наталі Тозья з рахунком 2–6, 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Бренда Шульц-Маккарті (півфінал)
  Наталі Тозья (фінал)
  Наташа Звєрєва (3-тє коло)
  Лінда Вілд (2-ге коло)
  Ліза Реймонд (3-тє коло)
  Лорі Макніл (3-тє коло)
  Домінік Ван Рост (3-тє коло)
  Лоранс Куртуа (чвертьфінал)
  Міріам Ореманс (півфінал)
  Мередіт Макґрат (переможниця)
  Наоко Кадзімута (1-ше коло)
  Крістіна Зінгер (чвертьфінал)
  Глорія Піццікіні (3-тє коло)
  Джиджі Фернандес (3-тє коло)
  Елс Калленс (чвертьфінал)
  Татьяна Єчменіца (2-ге коло)

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1=Чвертьфінал
| RD2=Півфінали
| RD3=Фінал

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1=

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 DFS Classic 1996 Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF singles results page

1996
DFS Classic, одиночний розряд